Rodrigo Ābols (né le  à Riga en Lettonie) est un joueur letton de hockey sur glace. Son père, Artis Ābols, est également un joueur de hockey sur glace professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Prizma Riga, Ābols est introduit au hockey sur glace professionnel en 2012 par le SK Riga 17, équipe évoluant en championnat de Lettonie et avec qui il avait passé la fin de son parcours junior. En 2013, il est repêché par le Dinamo Riga au  rang lors du repêchage d'entrée. En 2014, il est introduit à la KHL avec l'équipe qui l'a repêché. Cependant, dès l'année suivante, il se dirige vers l'Amérique du Nord pour évoluer dans les circuits juniors nord-américain de la LCH. En 2016, il est repêcher, cette fois dans la LNH, par les Canucks de Vancouver au  rang. À la suite de son passage en junior, il se tourne vers la Suède où il joint le Örebro HK, club de la SHL.

Internationale 
Ābols représente la Lettonie au niveau international. Il participe à plusieurs championnats du monde en catégorie jeune entre 2014 et 2016. Il est sélectionné pour son premier championnat du monde sénior en 2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012|| SK Riga 16|| Lettonie U18 || 22|| 20|| 18|| 38|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| SK Riga 17|| Lettonie || 14|| 10|| 13|| 23|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HK Riga|| MHL || 44|| 7|| 9|| 16|| 34|| 10|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
| 2013-2014|| Dinamo Juniors Riga|| Lettonie || 1|| 1|| 3|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Dinamo Riga|| KHL || 14|| 1|| 4|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HK Riga|| MHL || 35|| 20|| 18|| 38|| 61|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2015-2016|| Winterhawks de Portland|| LHOu || 62|| 20|| 29|| 49|| 42|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2016-2017|| Winterhawks de Portland|| LHOu|| 2|| 0|| 1|| 1|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Titan d'Acadie-Bathurst|| LHJMQ|| 52|| 18|| 32|| 50|| 43|| 11|| 5|| 6|| 11|| 12
|-
| 2017-2018|| Örebro HK|| SHL|| 26|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| BIK Karlskoga|| Allsvenskan|| 18|| 7|| 10|| 17|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Örebro HK|| SHL|| 45|| 18|| 8|| 26|| 20|| 2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2019-2020|| Thunderbirds de Springfield || LAH || 36|| 7|| 16|| 23|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Swamp Rabbits de Greenville || ECHL || 4|| 3|| 1|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Örebro HK|| SHL || 47 || 20 || 15 || 35 || 16 || 9|| 3 || 7 || 10 || 2
|-
| 2021-2022|| Örebro HK|| SHL || 47 || 14 || 20 || 34 || 6 || 8 || 7 || 3 || 10 || 0
|-
| 2022-2023|| Örebro HK|| SHL || || || || || ||

Internationales 

| 2012-2013 || align="left"|International-jr. U17 || 3 || 1 || 3 || 4 || 0 || align="left"| 
|-
| 2012-2013 || align="left"|International-jr. U18 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"| 
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde U18 D1A || 5 || 1 || 3 || 4 || 2 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013-2014 || align="left"|International-jr. U18 || 6 || 2 || 3 || 5 || 2 || align="left"| 
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde junior D1A || 5 || 3 || 2 || 5 || 2 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013-2014 || align="left"|International-jr. || 8 || 3 || 3 || 6 || 4 || align="left"| 
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde junior D1A || 5 || 2 || 2 || 4 || 2 || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2014-2015 || align="left"|International-jr. || 7 || 3 || 4 || 7 || 6 || align="left"| 
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|  place
|-
| 2014-2015 || align="left"|International || 16 || 1 || 2 || 3 || 6 || align="left"| 
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde junior D1A || 5 || 4 || 1 || 5 || 0 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015-2016 || align="left"|International-jr. || 7 || 7 || 1 || 8 || 2 || align="left"| 
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 || align="left"|  place
|-
| 2015-2016 || align="left"|International || 14 || 5 || 2 || 7 || 31 || align="left"| 
|-
| 2017 || align="left"|Qualifications JO || 3 || 1 || 2 || 3 || 0 || align="left"| Élimination
|-
| 2016-2017 || align="left"|International || 5 || 1 || 2 || 3 || 0 || align="left"| 
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde ||8 ||1||4||5||4 || align="left"| Huitième
|-
| 2017-2018 || align="left"|International || 23 || 6 || 8 || 14 || 12 || align="left"| 
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde ||2 || 1 || 0 || 1 || 0 || align="left"| Dixième
|-
| 2021 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 1 || 1 || 2 || 2 || align="left"| Onzième

Références 

Naissance à Riga
Naissance en janvier 1996
Choix de repêchage du Dinamo Riga
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur du Dinamo Riga
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur du Örebro HK
Joueur du BIK Karlskoga
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Swamp Rabbits de Greenville
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022